Nuk Jam Penduar (Non mi pento in italiano) è il primo singolo della cantante albanese Adelina Tahiri, estratto dall'album Nuk Jam Penduar. Il video è stato girato dal regista Max Fortuna e le riprese sono state realizzate in Egitto a luglio 2010.